Agenda es el segundo álbum del grupo panameño Factor VIII. Este álbum fue publicado el 18 de enero de 2006 y su primer sencillo fue el tema "Suerte", el cual en poco tiempo se convirtió en uno de los temas más sonados y exitosos de la historia del rock panameño, con un videoclip que inclusive fue emitido por la señal de MTV para Latinoamérica. Producido por Laggarto, el bajista de la banda, fue grabado en los estudios New Sound, en la ciudad de Panamá, por David Colindres y Nacho Molino. La portada del álbum fue diseñada por John Frochaux, el baterista de la banda. "Agenda" ganó el premio a "Mejor Disco del Año" en los premios PanamaRock 2006.

Lista de canciones 

 Agenda
 El Hongo De Fuego
 Un Amigo Un Hermano
 Suerte
 Atado A Su Imagen
 Perfil
 Por Nuestros Propios Hermanos
 Desliz
 Quieropunk
 Kabanga

Álbumes de 2006
Álbumes de punk
Álbumes en español